La abreviatura IMD puede referirse a:

 Intensidad Media Diaria (IMD), una medida estándar de volumen de tráfico de vehículos utilizada principalmente en la planificación del transporte e la ingeniería del transporte.
 International Institute for Management Development (IMD), una de las más importantes escuelas de negocios situada en la ciudad de Lausana, en Suiza.
instituto de meteorología de la India